«Металлу́рг» — названия некоторых стадионов в России и других странах.
 В России
 «Металлург» — стадион в Выксе.
 «Металлург» — стадион в Москве.
 «Металлург» — стадион в Новотроицке.
 «Металлург» — стадион в Братске.
 «Металлург» — стадион в Видном.
 «Металлург» — стадион в Липецке.
 «Металлург» — стадион в Новокузнецке.
 «Металлург» — футбольный стадион в Самаре.
 «Металлург» — стадион в Череповце.
 «Металлург» — стадион в Комсомольске-на-Амуре.
 На Украине
 «Металлург» — стадион в Запорожье, с 2006 года — «Славутич-Арена».
 «Металлург» — стадион в Каменском.
 «Металлург» — стадион в Днепропетровске.
 «Металлург» — стадион в Донецке.
 «Металлург» — стадион в Кривом Роге.
 В Казахстане
 «Металлург» — футбольный стадион в Темиртау.
 В Узбекистане
 «Металлург» — стадион в Бекабаде.
 «Металлург» — стадион в Алмалыке. См. также 
 «Металлург» — ледовый дворец в Жлобине, Белоруссия.
 «Арена-Металлург» — ледовый дворец спорта в Магнитогорске, Россия.